Salazar může být:

 Alberto Salazar (* 1958) – americký maratónec
 António de Oliveira Salazar (1889–1970) – portugalský politik a diktátor
 Emiliano Zapata Salazar (1879–1919) – jeden z vůdců Mexické revoluce
 Ken Salazar (* 1955) – americký politik, senátor
 Oswal Andrés Álvarez Salazar (* 1995) – kolumbijský fotbalový útočník
 Rubén Salazar Gómez (* 1942) – arcibiskup Bogoty, kolumbijský kardinál

Externí odkazy